Foveon, Inc (Фо́веон инкорпоре́йтд) — компания-производитель уникального фотосенсора Foveon X3. Основана в 1997 году, находится в городе Санта-Клара, штат Калифорния.

Первоначально Foveon, Inc. была известна под названием «Foveonics». Название происходит от  и  — центральная ямка сетчатки глаза, обеспечивающая наиболее чёткое изображение.

Американский писатель Джордж Джилдер посвятил истории основания компании книгу «The Silicon Eye».

С 11 ноября 2008 года 100 % акций Foveon, Inc принадлежат японской корпорации Sigma Corporation.

Камеры, использующие матрицы foveon

Беззеркальные
 Sigma sd Quattro
 Sigma sd Quattro H

Зеркальные (SD-серии) 
 Sigma SD9
 Sigma SD10
 Sigma SD14
 Sigma SD15
 Sigma SD1

Компактные (DP-серии)
 Sigma DP1 (DP1s, DP1x)
 Sigma DP2 (DP2s, DP2x)
 Sigma DP1 Merrill
 Sigma DP2 Merrill
 Sigma DP3 Merrill
 Sigma DP0 Quattro
 Sigma DP1 Quattro
 Sigma DP2 Quattro
 Sigma DP3 Quattro
 Polaroid x530
 Hanvision HVDUO-5M
 Hanvision HVDUO-10M

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании

Цифровая фотография
Производители электроники США
Производители фототехники США